Израильская Премьер-лига 2005/2006 — 54-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 26 августа 2005 года и закончился 14 мая 2006 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

2005/2006
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 2005 году
Спорт в Израиле в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006